Maria Christina Amelie von Bourbon-Sizilien (* 17. Januar 1779 in Caserta; † 12. März 1849 in Savona) war Königin von Sardinien-Piemont.

Leben 
Sie wurde am 17. Januar 1779 in Caserta sechstes von 18 Kindern als Tochter von König Ferdinand IV./III. von Neapel und Sizilien und dessen Gemahlin Maria Karolina von Österreich, einer Tochter von Kaiserin Maria Theresia geboren. Sie hatte eine jüngere Zwillingsschwester, die 1783 mit vier Jahren an den Pocken starb.

Am 6. April 1807 wurde sie in Turin mit Karl Felix, dem späteren König von Sardinien-Piemont vermählt. Das Paar hatte keine Kinder. Nach dem Tod ihres Gemahls lebte sie als Königinwitwe in Savona, Ligurien, wo sie 1849 verstarb. Sie war eine große Gönnerin der Abtei Hautecombe in Savoyen, der Familiengrablege des Hauses Savoyen. Nach dem Tod ihres Mannes setzte sie die Restaurierungsarbeiten der durch die Revolution stark in Mitleidenschaft gezogenen Abtei fort. Sie wurde dort neben ihrem Gemahl beigesetzt.

Vorfahren

Weblinks 

Königin (Sardinien-Piemont)
Person (Sardinien)
Trägerin des Sternkreuzordens
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Sizilien
⚭Maria Christina #NeapelSizilien #17791849
Italiener
Geboren 1779
Gestorben 1849
Frau